Dabesma, peut désigner :
Dabesma, la commune rurale située dans le département de Manni au Burkina Faso
Dabesma, la commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso

Homonymie de localités